Voici la liste des planètes mineures numérotées de 246001 à 247000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 246001 à 247000

246001-246100

246101-246200

246201-246300

246301-246400

246401-246500

246501-246600

246601-246700

246701-246800

246801-246900

246901-247000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000